Brijest est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Brijest, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
Brijest, un village situé dans la municipalité de Teočak, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Brijest, un village situé dans la municipalité d'Osijek, comitat d'Osijek-Baranja.